Арсі́-Сент-Рестітю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 37 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 159 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 431,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Арсі-Сент-Рестітю на сайті французького Національного інституту географії
 Арсі-Сент-Рестітю на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арсі-Сент-Рестітю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена